

Meteorologia 
 Whiteout – fenomeno atmosferico detto anche tempo lattiginoso

Cinema 
 Whiteout - Incubo bianco (Whiteout) – film del 2009 diretto da Dominic Sena

Fumetto 
 Whiteout – serie a fumetti di Greg Rucka e Steve Lieber
 Whiteout: Melt – serie a fumetti, seguito di Whiteout

Letteratura 
 Nel bianco (Whiteout) – romanzo di Ken Follett del 2004

Musica 
 Whiteout – album dei Boss Hog del 2000
 Whiteout – singolo dei Boss Hog del 2000
 Whiteout – album dei Zeraphine del 2010